Henry Rawlinson (1810–1895) – brytyjski archeolog, wojskowy, polityk i dyplomata 
 Henry Rawlinson (1864–1925) – brytyjski arystokrata i generał, 1. baron Rawlinson of Trent